

Patronyme 

 Gao (皋), quinzième souverain de la dynastie Xia ;

 Gao Chang (高畅) (née en 1987), nageuse chinoise ;
 Gao Feng (高峰) (né en 1971), footballeur chinois ;
Gao Fang (高 芳) (née en 1988), athlète handisport chinoise ;
 Gao Fenglian (高鳳蓮) (née en 1964), ancienne judokate chinoise ;
 Gao Gang (高岗) (1905-1954), homme politique chinois ;
 Gao Hongbo (高洪波) (né en 1966), ancien joueur et entraîneur chinois de football ;
 Gao Hongmiao (高红苗) (née en 1974), athlète chinoise spécialiste de la marche ;
 Gao Jixing (高季興) (858-929), fondateur du royaume chinois de Jingnan (924-963) ;
 Gao Jing (高静) (née en 1975), tireuse sportive chinoise ;
 Gao Jun (高军) (né en 1969), pongiste sino-américain ;
 Gao Lin (郜林) (né en 1986), footballeur chinois ;
 Gao Ling (高崚) (née en 1979), joueuse chinoise de badminton ;
 Gao Min (高敏 ?) (née en 1982), cycliste chinoise ;
 Gao Min (高敏) (née en 1970), plongeuse chinoise ;
 Gao Ming (高明) (vers 1307-1371), dramaturge chinois ;
 Gao Ning (高宁) (né en 1982), pongiste singapourien ;
 Gao Panlong (高攀龙) (1562-1626), érudit chinois ;
 Gao Qi (高啟)(1336-1374), poète chinois ;
 Gao Sheng (高昇), commandant des Turbans jaunes ;
 Gao Shuying (高淑英) (née en 1979), athlète chinoise ;
 Gao Song (高颂) (née en 1992), joueuse chinoise de basket-ball ;
 Gao Song (高崧) (né en 1981), patineur artistique chinois ;
 Gao Xingjian (高行健) (né en 1940), écrivain, dramaturge et peintre français d'origine chinoise qui a obtenu le Prix Nobel de littérature en 2000 ;
 Gao Yang (高阳) (né en 1993), athlète chinoise ;
 Gao Yuanyuan (高圆圆) (née en 1979), actrice chinoise ;
 Gao Zhihang (高志航) (1907-1937), as de l'aviation chinois ;
 Gao Zhisheng (高智晟) (né en 1966), avocat chinois des droits de l'homme ;
 Gao Zhunyi (né en 1995), footballeur international chinois ;
 Frères Gao, Gao Zhen (高兟) (né en 1956) et Gao Qiang (高强) (né en 1962), sont deux artistes contemporains chinois.

Toponyme 

 Gao, une ville du Mali, capitale de la septième région du même nom qui a également donné son nom à l'empire de Gao ;
 Gao, un département du Burkina Faso et une ville de même nom, chef-lieu de ce département ;
 xian de Gao, une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Divers 
Gao peut désigner :
 gao, une langue océanienne des îles Salomon ;
 gao, un parler gelao de la famille tai-kadai parlé en Chine ;
 gao, un nom vernaculaire de l'espèce botanique Faidherbia albida ;
 nian gao,  un gâteau de riz.

Sigle 
GAO peut désigner :
 Government Accountability Office, l'organisme chargé du contrôle des comptes publics aux États-Unis.
 graphisme assisté par ordinateur, en référence à la PAO.
 Groupe d'appui opérationnel, la force d'intervention de la centrale du renseignement en France.
 Groupe aérien d'observation, formations de l'armée de l'air française.

Homonymie de toponyme